Sergej Mihajlovič Šepeljev (), ruski hokejist, * 13. oktober 1955, Nižni Tagil, Sverdlovska oblast, Rusija.

Šepeljev je v sovjetski ligi igral za kluba Sverdlovsk Avtomobilist in Spartak Moskva, skupno je na 453-ih prvenstvenih tekmah dosegel 189 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate medalje. Za reprezentanco je nastopil na 103-eh tekmah, na katerih je dosegel 42 golov.

Pregled kariere 

|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 42
| 20
| 14
| 34
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 37
| 10
| 8
| 18
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 28
| 20
| 48
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 17
| 17
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 41
| 18
| 10
| 28
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 21
| 21
| 42
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 46
| 21
| 16
| 37
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 37
| 12
| 16
| 28
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 10
| 12
| 22
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 40
| 11
| 15
| 26
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 327
| bgcolor="#7FFF00" | 168
| bgcolor="#7FFF00" | 149
| bgcolor="#7FFF00" | 317
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 210
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Sverdlovsk Avtomobilist
Hokejisti Spartak Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda simbola časti
Nosilci reda prijateljstva med narodi